Эннале́йна Маркс (), настоящее имя — Энн Эле́йн Ма́ркли (; 11 апреля 1983, Эри, Пенсильвания, США) — американская , фотомодель и . Участница третьего сезона телешоу «Топ-модель по-американски» (2004).

Биография 
Энн Элейн Маркли родилась 11 апреля 1983 года в городе Эри (штат Пенсильвания, США). С детства занималась плаванием и является двукратной чемпионкой Америки по плаванию и водному поло. Также была капитаном команды по водному поло.

В 2001 году окончила школу «McDowell High School». В 2005 году окончила колледж «Mercyhurst College» на фармацевта.

Карьера

Топ-модель по-американски 
Энн участвовала в третьем сезоне телешоу «Топ-модель по-американски» в 2004 году. Судьи в целом были довольны фотосессиями Энн, но судьям не нравилось общее впечатление от неё, так как Маркли была слишком атлетичной. В конце концов Энн заняла 4 место, выбыв перед финалом.

После шоу 
После шоу Энн начала актёрскую карьеру, но не бросила модельную. Подписала контракт с «Elite Model Management», одно из которых в Милане. Также она получила контракт от «MC2» и работала для таких компаний, журналов и дизайнеров как: «Ford Fusion», «ElleGirl Magazine», «Gioia Magazine», «Joie», «Rojas», «Heatherette», «Nuala», ShopCaravan.com, «Glamour Italia Magazine», «GQ magazine», «Target», «L’Oreal», «Philadelphia Style Magazine», «Dutch Cosmopolitan Magazine» и «Zink Magazine». Появилась на обложках «Philadelphia Style Magazine» и «Washinton, D.C. Style Magazine».

Также Энн украсила обложку романа писателя Брюса Джея Нэдлера «The Nip Tuck Workout: Exercise through the Eyes of a Plastic Surgeon». В 2009 году снялась в рекламе «Travelocity» и «Wheat Thins».

Личная жизнь 
С 16 февраля 2013 года Энналейна замужем за актёром и моделью Колином Бранка. У супругов есть трое детей: дочь Фрэнки Мэй Бранка (род. 02.12.2015) и сыновья-близнецы Томас Александр Бранка и Теодор Чарльз Бранка (род. 04.06.2018).

Фильмография

Актриса

Каскадёр 
  — «Курьер» / The Courier

Примечания

Ссылки 

Фотомодели США
Участники шоу «Топ-модель по-американски»